Александр Крейтон:
 Крейтон, Александр Александрович (Крейчтон; 1763—1856) — шотландский и русский врач.
 Крейтон, Александр Николаевич (1866—после 1917) — русский офицер и государственный деятель, последний гродненский губернатор.